Estholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Estholm (vid Högsar, Nagu), 
 Estholm (vid Käldinge, Nagu), 

Robotskapade Finlandförgreningar